Слепой:

 см. Слепота
 «Слепой» — итало-американский фильм 1971 года.
 «Слепой» — французский фильм 2012 года.
 «Слепой» — российский телесериал 2004—2007 годов.
 «Слепой» — южнокорейский телесериал, вышедший на экраны в 2022 году.

См. также 
 Слепая